Christiaan Bonifacius van der Tak is de naam van twee architecten:
 Christiaan Bonifacius van der Tak (1814-1878), een stadsarchitect en directeur Gemeentewerken Rotterdam van 1861 tot 1878
 Christiaan Bonifacius van der Tak (1900-1977), een architect en stadsarchitect van Amersfoort van 1928 tot 1945